«Пенни и дело Поунолла» () — британский фильм в жанре детектив 1948 года режиссера Слима Хэнда с участием Ральфа Майкла, Пегги Эванс, Дианы Дорс и Кристофера Ли.

Композитором выступила Элизабет Лаченс, став первой женщиной-композитором в Великобритании, написавшей музыку для художественного фильма.

Сюжет 
Модель помогает детективу Скотленд-Ярда выследить банду, которая вывозит из Европы нацистских военных преступников. Карикатурист Джонатан Блэр оставляет секретные послания в своих комиксах.

В ролях 
 Ральф Майкл — Майкл Карсон
 Пегги Эванс — Пенни Джастин
 Диана Дорс — Молли Джеймс
 Кристофер Ли — Джонатан Блэр
 Фредерик Пайпер — полицейский
 Олаф Пули — Фон Лейхер
 Этель Кольридж — Миссис Ходжсон
 Сэм Коста — портье
 Деннис Ванс — Кроуфорд
 Шон Нобл — Поунолл
 Джон Лоррелл — Фрейзер
 Филип Сэвилл — водитель полицейской машины
 Питер Мадрен — Адамс
 Дункан Карс — лодочник

Примечания